Каринский сельсовет

 Каринский сельсовет — в Зарайском районе Московской области (до 1994)
 Каринский сельсовет — в Звенигородском (1929—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области